Анатолий Михайлович Леонов ( 27 ноября 1920—2001) — инженер-конструктор, лауреат Государственной премии СССР (1972).

Биография 
Родился 27 ноября 1920 в д. Колдево Клепиковского района Рязанской области.

До 1940 года был курсантом танковой бригады, далее до октября этого же года служил командиром танка Т-26 в 24 Танковом полку.

В 1939—1946 гг. служил в РККА, с октября 1941 г. старший писарь Учебного танкового полка.

После увольнения в запас окончил институт.

Работал инженером-конструктором НИАТ (Национальный институт авиационных технологий), начальником отдела в КБ и НПО «Дельта».

Лауреат Государственной премии СССР (1972) — за разработку, освоение серийного производства и широкое внедрение станков с системой числового программного управления.

Награды 

 Орден Отечественной войны 1 степени
 Орден Отечественной войны 2 степени
 Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Источники

Ссылки 
 Леонов Анатолий Михайлович
 Фотография